SCC puede referirse a:
 Sakura Cardcaptor (o Cardcaptor Sakura), un manga y anime japonés del grupo CLAMP;
 Sociedad Civil Catalana, una asociación política española fundada en 2014.